Scott Galloway (voetballer) - Australisch voetballer
 Scott Galloway (hoogleraar) - Amerikaans hoogleraar